Bimenyimana oder Biményimana ist der Familienname folgender Personen:

 Bonfils-Caleb Bimenyimana (* 1997), burundischer Fußballspieler
 Jean-Baptiste Biményimana, ruandischer Stabhochspringer 
 Jean Damascène Bimenyimana (1953–2018), ruandischer Geistlicher und Bischof von Cyangugu